Leptospira este un gen de bacterii ce cuprinde un număr relativ mic de specii, atât patogene cât și saprofite. Prima specie de Leptospira a fost L. interrogans (Spirochaeta interrogans), descrisă în anul 1907, izolată din rinichii bolnavilor de leptospiroză. Genul este divizat în 20 de genomospecii, utilizând hibridizarea ADN:

Specii patogene:
Leptospira interrogans
Leptospira kirschneri
Leptospira noguchii
Leptospira alexanderi
Leptospira weilii
Leptospira genomospecies 1 (alstoni)
Leptospira borgpetersenii
Leptospira santarosai
Leptospira kmetyi

Specii intermediare sau oportuniste:

Leptospira inadai
Leptospira fainei
Leptospira broomii 
Leptospira licerasiae 
Leptospira wolffii

Specii non-patogene:
Leptospira biflexa
Leptospira meyeri
Leptospira wolbachii
Leptospira genomospecies 3 (vanthielii)
Leptospira genomospecies 4 (terpstrae)
Leptospira genomospecies 5 (yanagawae)

Filogenie

Note

Legături externe

Leptospira page at Kenyon College MicrobeWiki.
Pasteur Institute — Leptospira Molecular Genetics Server

Spirochaetes